Korzeniowski ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Korzeniowski (* 1972), polnischer Filmkomponist
 Apollo Korzeniowski (1820–1869), polnischer Schriftsteller, Vater von Joseph Conrad
 Bonnie Korzeniowski (* 1941), kanadischer Politiker
 Józef Korzeniowski (1797–1863), polnischer Schriftsteller
 Józef Teodor Nałęcz Konrad Korzeniowski (1857–1924), britischer Schriftsteller polnischer Herkunft, siehe Joseph Conrad
 Lucjan Korzeniowski (1897–1984), polnischer Psychiater
 Paweł Korzeniowski (* 1985), polnischer Schwimmer
 Robert Korzeniowski (* 1968), polnischer Leichtathlet